Шпили — топоним.

Белоруссия
 Шпили — упразднённая деревня, Октябрьский сельсовет, Витебский район, Витебская область.

Россия
 Шпили — деревня, Щигровский район, Курская область.

Украина
 Шпили — село, Вышгородский район, Киевская область.

См. также 
 Шпиль (значения)